Quelques personnages historiques ont été appelés le Petit du fait de leur petite taille ou par rétronymie pour les distinguer d'un homonyme plus célèbre.

 Conan le Petit : Conan IV de Bretagne (v.1135-1171)
 Denys le Petit, ou Dionysius Exiguus, (environ 470 - environ 540), moine arménien
 Khosrô le Petit : Khosrov III d'Arménie ()
 Napoléon le Petit : Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873)
 Sigeberht le Petit : Sigeberht  le Petit (?-653)

Autres 
 Le Petit Bost : Jacques-Laurent Bost (1916-1990), journaliste et écrivain français

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'anthroponymes rétronymiques
 Liste de personnages historiques appelés le Blanc
 Liste de personnages historiques appelés le Bon
 Liste de personnages historiques appelés le Noir
 Liste de personnages historiques appelés le Grand

Personnages historiques appelés le Petit
Rétronyme de personne